Серге́й Никола́евич Комаро́в:
 Комаров, Сергей Николаевич — подпоручик, Георгиевский кавалер (1915).
 Комаров, Сергей Николаевич (1950—2020) — советский и российский аккордеонист.